Eldebrink (variante : Aldebrink) est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Anders Eldebrink (né en 1960), joueur puis entraîneur suédois de hockey sur glace ;
 Elin Eldebrink (née en 1988), joueuse suédoise de basket-ball ;
 Frida Eldebrink (née en 1988), joueuse suédoise de basket-ball ;
 Kenth Eldebrink (né en 1955), athlète suédois.

Notes et références